Le mot Celestia peut se référer à :
 Celestia, une micronation créée par James T. Mangan, un habitant d'Evergreen Park (Illinois).
 Celestia, un logiciel libre de simulation spatiale et d'astronomie.
 Celestia (bière), est une bière sans alcool de Tunisie.
 Celestia (groupe), un groupe de musique black metal originaire d'Avignon, France.
Celestia, un personnage de la série télévisée d'animation My Little Pony ;